Incidente di Sakuradamon – assassinio, nel 1860, di Ii Naosuke
Incidente di Sakuradamon – attentato, nel 1932, contro l'imperatore giapponese Hirohito